ES

 Espírito Santo (estado), Brasil, código do estado
 Esslingen, Baden-Württemberg, Alemanha, código de distrito
 Eurostar - companhia ferroviária de alta velocidade que liga Londres, Paris e Bruxelas
 ISO 3166-2:ES, código para Espanha

Es

 Einstênio, símbolo do elemento químico

es

 .es, Espanha, domínio de Internet
 es (cirílico), letra do alfabeto cirílico

Desambiguações de siglas